Guanqiao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Guanqiao (socken i Kina, Sichuan), 
 Guanqiao (socken i Kina, Ningxia), 

Robotskapade Kinaförgreningar